Oscar Carl Olof, född 2 mars 2016 i Solna, är en svensk arvprins och hertig av Skåne. Han är son till kronprinsessan Victoria och prins Daniel och yngre bror till prinsessan Estelle. Han är enligt successionsordningen sedan födseln nummer tre i den svenska tronföljden efter sin syster och före  sin morbror prins Carl Philip.

Födelse
Den 4 september 2015 meddelade Kungliga Hovstaterna att kronprinsessparet väntade sitt andra barn. Den 2 mars 2016 kl 20:28 föddes prins Oscar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. När han föddes var han 52 centimeter lång och vägde 3 655 gram.  I förlossningsteamet ingick bland andra överläkare Lennart Nordström som även medverkade vid prinsessan Estelles födelse.

Den 3 mars 2016 hölls konselj på Stockholms slott där kung Carl XVI Gustaf tillkännagav prinsens namn, Oscar Carl Olof, och att han tilldelats hertigdömet Skåne. Samma dag sköts salut med 21 skott från Skeppsholmens salutstation samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg. Det hölls även Te Deum, tacksägelsegudstjänst, i Slottskyrkan för den närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och det officiella Sverige samt Hovets personal.

I huset Bernadotte har det två gånger tidigare förekommit hertigar av Skåne; innan de tillträdde tronen bar både Karl XV och Gustaf VI Adolf den titeln.

Dop

Prins Oscars dop ägde rum 27 maj 2016 i Slottskyrkan. Dopet förrättades av ärkebiskop Antje Jackelén, överhovpredikant och biskop Johan Dalman samt pastor i Kungliga Hovförsamlingen och ordinarie hovpredikant, Michael Bjerkhagen. Faddrar är kronprins Frederik av Danmark, kronprinsessan Mette-Marit av Norge, moster prinsessan Madeleine, Victorias kusin Oscar Magnuson och Daniels kusin Hans Åström.

Namnen 
 Namnet Oscar har tidigare förekommit i släkten, bland annat genom Oscar I, Oscar II och Oscar Bernadotte. Namnet Carl har han fått efter sin morfar, kung Carl XVI Gustaf. Namnet Olof bärs, i annan form, av prins Oscars farfar Olle Westling, och även av prins Daniel, som har Olof som sitt andra förnamn.

Två tidigare svenska kungligheter som burit namnet Olof är den svenske kungen Olof Skötkonung och den svenske prinsen Olof Håkansson, kung av Danmark och Norge.

Titlar, ordnar och utmärkelser 

 2016: Hans Kunglig Höghet Oscar, Prins av Sverige, Hertig av Skåne

Svenska ordnar och dekorationer 
  Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden (Serafimerorden) – räknas från födseln men tilldelades insignierna vid sitt dop
 Riddare av Carl XIII:s orden – från födseln.

Härstamning

Antavla

Anfäder

Referenser

Externa länkar
Kungahusets sida om prins Oscar

Svenska prinsar
Svenska hertigar
Huset Bernadotte
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Artiklar med släktträd
Personer från Solna
Levande personer
Ättlingar till Carl XVI Gustaf
Mottagare av Serafimerorden
Födda 2016